Андрей Николаевич Черненко (; 9 декабря 1978, Слободо-Петровка, Гребёнковский район, Полтавская область — 18 февраля 2014, Киев) — активист Евромайдана. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Родился 9 декабря 1978 года в селе Слобода-Петровка Гребёнковского района Полтавской области.

Детство прошло в Черкассах, где теперь и остались его родители и братья. Жил в Киеве.

Андрей был инженером-технологом и работал автоэлектриком в Киеве.

В 2008—2012 годах вместе с женой работал в Посольстве Украины в Нидерландах.

У него осталась жена и дочь Яна.

18 февраля был ранен в Доме профсоюзов и доставлен в 17-ю больницу с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки.

В Киеве Была установлена мемориальная доска на доме где он жил, улица Большая Васильковская, 114.

Похоронен в Слободо-Петровке.

Награды 
 Звание Герой Украины с удостаиванием ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014 года, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Небесная Сотня: Андрей Черненко
 Черненко Андрей Николаевич

Похороненные в Гребёнковском районе